Beren bezeichnet
 eine Figur in Tolkiens Welt

Beren ist der Familienname von
 Ernesto Beren (* 1950), philippinischer Turner

Siehe auch:
 Beeren
 Behren
 Berens